

Населені пункти та їхні частини
 Модла — село в гміні Єжманова Ґлоґовського повіту Нижньосілезького воєводства
 Модла — село в гміні Ґромадка Болеславецького повіту Нижньосілезького воєводства
 Модла — село в гміні Слупія Скерневицького повіту Лодзинського воєводства
 Модла — село в гміні Вішнево Млавського повіту Мазовецького воєводства
 Модла — село в гміні Цеханув Цехановського повіту Мазовецького воєводства
 Модла — село в гміні Жґув Конінського повіту Великопольського воєводства
 Модла — село в гміні Опатувек Каліського повіту Великопольського воєводства
 Модла — частина села Стоянув у гміні Ґощанув Серадзького повіту Лодзинського воєводства
 Модла — колонія в гміні Устка Слупського повіту Поморського воєводства

Примітки